Соревнования по фигурному катанию на V зимних Олимпийских Играх прошли со 2-го по 7 февраля 1948 года в Санкт-Морице (Швейцария) на  Олимпийском Овале. На том же самом стадионе где проходили подобные соревнования 20 лет назад. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании и в парах.

Медали

Общий медальный зачёт

Медалисты

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 65 фигуристов (26 мужчин и 39 женщин) из 12 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (11)
  (3)
  (6)
  (9)
  (1)
  (2)
  (5)
  (3)
  (9)
  (7)
  (3)
  (7)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

WD — соревнования не закончили.

Факты 
 В соревнованиях на V зимних Олимпийских Играх дебютировала команда Дании, в составе делегации было два спортсмена, один представлял страну в фигурном катание.
 Самым молодой фигуристкой на Олимпиаде-1948 была Дженнифер Никс из Великобритании выступающая в парном катание со своим братом Джоном Никсом, ей было на тот момент 15 лет и 300 дней.
 Самым старшим фигуристом на Олимпиаде-1948 был Пер Кок-Клаузен из Дании, выступающий как одиночник, ему было 35 лет и 132 дня.
 В немногочисленной спортивной делегации Бельгии на V зимних Олимпийских Играх присутствовала лишь одна женщина  Мишлин Ланнуа,  и она со своим партнёром Пьером Бонье выиграла в фигурном катание на Олимпийских играх первую и последнюю золотую медаль для Бельгии.
 В соревнованиях по фигурному катанию принимали участие спортсмены из Европы и Северной Америки.

Ссылки 

 Результаты на сайте В.Соловьёва 
 Результаты в мужском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в женском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1948
1948 год в фигурном катании
Олимпийские игры